Acmaea discors är en snäckart som först beskrevs av Philippi 1849.  Acmaea discors ingår i släktet Acmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
discors